

Patronyme
 Eduard von Borsody, (1898-1970), directeur de la photographie, monteur, réalisateur et scénariste autrichien.
 Hans von Borsody (1929-2013), acteur allemand.
 Julius von Borsody, (1892-1960), directeur artistique et décorateur de théâtre et cinéma.
 László Borsody, ( ? -1941),  militaire et maître d'arme hongrois.

Homonymie

Homonymie de patronyme